Agató d'Atenes, poeta tràgic atenès
 Agató de Macedònia, germà de Asandre de Cària
 Agató de Samos, escriptor grec
 Agató I, papa
 Agató de Constantinoble, clergue i lector de Constantinoble